Виктор Сухоруков:
 Сухоруков, Виктор Григорьевич (1951—2008) — советский футболист.
 Сухоруков, Виктор Иванович (род. 1951)  — советский и российский актёр.